Picco steht für:
 PiCCO, ein medizinisches Verfahren zur Kreislaufkontrolle auf Intensivstationen
 italienisch für Berggipfel
 Picco (DJ), ein deutscher DJ
 Picco (Film), deutscher Kinofilm aus dem Jahr 2010
 Picco I und dessen Nachfolger, Dumper der DDR

Picco ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Picco, Namensgeber des Stadio Alberto Picco im italienischen La Spezia
 Costanzo Picco (1916 oder 1917–2009), italienischer General und Skisportler
 Eugenia Picco (1867–1921), italienische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin, Selige
 Franco Picco (* 1955), italienischer Motorradrennfahrer
 Giovanni Picco (1896–1984), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Vercelli
 Monika Kus-Picco (* 1973), österreichische Künstlerin
 Ria Picco-Rückert (1900–1966), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Pico